Basilica di Santa Maria Ausiliatrice – chiesa di Brezje, nel comune di Radovljica
 Basilica di Santa Maria Ausiliatrice – chiesa di Roma
 Basilica di Santa Maria Ausiliatrice – santuario di Torino

Pagine correlate
 Santuario di Maria Ausiliatrice (disambigua)
 Cappella dell'Ausiliatrice
 Chiesa della Madonna Ausiliatrice